

Населені пункти та їхні частини
 Вільчево — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільчево — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Вільчево — частина села Окронґ у гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільчево — частина села Тшебунь у гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки